Сергеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область 
 Сергеевское сельское поселение — в составе Дубровского района

Воронежская область 
 Сергеевское сельское поселение — в составе Панинского района
 Сергеевское сельское поселение — в составе Подгоренского района

Новгородская область 
 Сергеевское сельское поселение — упразднённое с 12 апреля 2010 года, в Парфинском районе

Новосибирская область 
 Сергеевское сельское поселение — входит в Кыштовский район

Омская область 
 Сергеевское сельское поселение — в составе Оконешниковского района

Приморский край 
 Сергеевское сельское поселение — в составе Партизанского района
 Сергеевское сельское поселение — в составе Пограничного района

Томская область 
 Сергеевское сельское поселение — в составе Первомайского района